Die Bardsragujn chumb 2005 war die 14. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison mit neun Mannschaften begann am 12. April 2005 und endete am 6. November 2005.

Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister und die letzten drei den Absteiger aus.

Pjunik Jerewan holte zum 5. Mal in Folge den Meistertitel und qualifizierte sich für die UEFA Champions League. Im UEFA-Pokal spielten Vizemeister und Pokalsieger MIKA Aschtarak und der Tabellendritte Banants Jerewan. Kilikia Jerewan startete im Intertoto Cup.

Lernajin Arzach zog nach zwölf Spieltagen zurück und stand als Absteiger fest. Schirak Gjumri konnte sich über die Relegation retten.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Finalrunde

Tabelle Meisterrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Tabelle Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Kreuztabelle

Relegationsspiel 

|}

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005